Ezraa kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Izra District, distrikt, Dar'a, 
 Izra‘, distriktshuvudort, Dar'a, 

Robotskapade Syrienförgreningar